Rotfüchse steht für:

 Plural von Rotfuchs, mitteleuropäischer Vertreter der Füchse 
 Kinderorganisation des MLPD-nahen politischen Jugendverbandes REBELL